Runda GP2 na torze Hungaroring – siódma runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 3
| Felipe Nasr
| 1-24
|align="center"| 23
|-
|align="center"| 26
| Arthur Pic
| 29-35
|align="center"| 7
|-
|align="center"| 10
| Stoffel Vandoorne
| 25-29
|align="center"| 4
|-
|align="center"| 7
| Jolyon Palmer
| 24-25
|align="center"| 1
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 10
| Stoffel Vandoorne
| 1-28
|align="center"| 28
|-
|align="center"| 24
| Nathanaël Berthon
| 1
|align="center"| 0
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2014 w GP2
2014 na Węgrzech